

Sciences et techniques 
 Chien de mer est un terme utilisé pour désigner ou surnommer plusieurs espèces de requins :
 Squalus acanthias,
 Heptranchias perlo,
 Asymbolus spp.

Sciences humaines et sociales 
 Les « Chiens de Mer » (sea dogs) étaient des aventuriers ou des pirates anglais à l'époque d'Élisabeth  d'Angleterre.

Culture et société 
 En navigation, le « chien de mer » est une dérive flottante, inventée par Didier Costes.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Scyliorhinus canicula devenu lui, chat de mer